Knjižara Matice hrvatske nalazi se u samom središtu grada, u Palači Matice hrvatske na adresi Ulica Matice hrvatske 2, u neposrednoj blizini parka Zrinjevac, Strossmayerova trga i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Uz Matičine knjige, u Knjižari se mogu pronaći i knjige nekih ogranaka Matice hrvatske iz Republike Hrvatske.

U Knjižari se često održavaju predstavljanja novih izdanja Matice hrvatske, kao i razna predavanja i ostala događanja.

Izvori 

https://www.facebook.com/pages/Knji%C5%BEara-Matice-hrvatske/595661187134204?id=595661187134204&sk=info

http://www.matica.hr/zbivanja/knjizara

http://www.matica.hr/omatici/

Matica hrvatska